Beata Tadla (1975-), dziennikarka
 Edward Tadla (1902-1981), sędzia